50 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 30 lipca, a finał 31 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 83 zawodników z 76 krajów.

Złoty medal zdobył reprezentant Republiki Południowej Afryki Cameron van der Burgh. Srebro wywalczył Australijczyk Christian Sprenger. Trzecie miejsce zajął Giulio Zorzi reprezentujący Republikę Południowej Afryki.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:00.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju, DSQ - zdyskwalifikowany

Półfinał 
Półfinały odbyły się o 18:18.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, EU - rekord Europy, NR – rekord kraju, DSQ - zdyskwalifikowany

Finał 
Finał odbył się o 18:41.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, OC - rekord Australii i Oceanii

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013